Sint-Gereonkerk of Sint-Gereonskerk kan verwijzen naar
Sint-Gereonkerk (Keulen)
Sint-Gereonskerk (Keulen-Merheim)